Das China Masters 2006 im Badminton fand vom 7. bis zum 12. März 2006 in Chengdu, VR China, statt. Das Preisgeld betrug 250.000 US-Dollar.

Sieger und Platzierte

Finalresultate

Herreneinzel

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Dameneinzel

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Endrunde

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Mixed

Endrunde

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Weblinks 
 http://badminton.de/04-06-CHN-Masters.739.0.html

2006
World Badminton Grand Prix 2006
Badmintonwettbewerb in Chengdu